Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2001 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2000—2001, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2000 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат прошёл с 26 февраля по 2 марта 2001 года в столице Болгарии Софии в Зимнем дворце спорта.

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки 

 WD = спортсмены не закончили соревнования.

Спортивные пары

Спортивные танцы

Ссылки 

 

World Junior Figure Skating Championships 2001

Фигурное катание
Фигурное катание
2001 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2000/2001
Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
Фигурное катание
Ю
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Болгарии